«Дубай» () — ныне не существующий эмиратский футбольный клуб из города Дубай. Образован в 1996 году. Домашние матчи проводил на арене «Дубай Клаб Стадиум». Выступал в Лиге арабских стран Залива, главной профессиональной лиге ОАЭ. В июле 2017 года объединился с «Аль-Шабаб (Дубай)» и «Аль-Ахли (Дубай)» для создания клуба «Шабаб Аль-Ахли Дубай».

История выступлений

Тренеры 
  Жуниор дус Сантус (октябрь 2010 – июль 2011)
  Нестор Клаусен (15 июля 2011 - 20 сентября 2011)
  Умберто Барберис (2 сентября 2011 – 1 октября 2011)
  Ион Марин (3 октября 2011 – 12 декабря 2011)
  Айман Аль-Рамади (21 декабря 2011 - 1 июня 2012)
  Рене Марсилья (1 июля 2012 - 30 июня 2013)
  Мартин Руэда (20 июля 2013 - 5 ноября 2013)

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Soccerway.ru
 Transfermarket.co.uk
 Профиль клуба на сайте лиги чемпионата ОАЭ

Футбольные клубы по алфавиту
Футбольные клубы ОАЭ
Спорт в Дубае